Krenski ist der Familienname folgender Personen:

 Paul von Krenski (1827–1885), preußischer Generalmajor
 Walter von Krenski (1864–1939), preußischer Generalmajor